Ивуар — коммуна в Бельгии, провинция Намюр
 Ивуар — коммуна во Франции, департамент Верхняя Савойя